Europamästerskapen i curling 2019 (officiellt Le Gruyère AOP European Curling Championships 2019), A- och B-divisionen, ägde rum den 15–23 november 2019 i Helsingborg i Sverige och arrangerades av World Curling Federation. Detta var de 45:e mästerskapen i ordningen. Den 15 november var avsatt för träning. A-divisionen bestod av 10 lag för respektive herrar och damer; B-divisionen bestod av 16 lag för herrar och 10 lag för damer. C-divisionen avgjordes i Brașov, Rumänien den 13–17 april. Denna bestod av 10 lag för herrar och åtta lag för damer.

Herrar

Deltagare

Grundomgångar

Runda 1 
Lördag 16 november, 9:00

Runda 2 
Lördag 16 november, 20:00

Runda 3 
Söndag 17 november, 14:00

Runda 4 
Måndag 18 november, 8:00

Runda 5 
Måndag 18 november, 16:00

Runda 6 
Tisdag 19 november, 9:00

Runda 7 
Tisdag 19 november, 19:00

Runda 8 
Onsdag 20 november, 14:00

Runda 9 
Torsdag 21 november, 9:00

Slutspel

Semifinaler 
Torsdag 21 november, 19:00

Bronsmatch 
Fredag 22 november, 19:00

Final 
Lördag 23 november, 10:00

Damer

Deltagare

Grundomgångar

Runda 1 
Lördag 16 november, 15:00

Runda 2 
Söndag 17 november, 9:00

Runda 3 
Söndag 17 november, 19:00

Runda 4 
Måndag 18 november, 12:00

Runda 5 
Måndag 18 november, 20:00

Runda 6 
Tisdag 19 november, 14:00

Runda 7 
Onsdag 20 november, 9:00

Runda 8 
Onsdag 20 november, 19:00

Runda 9 
Torsdag 21 november, 14:00

Slutspel

Semifinaler 
Fredag 22 november, 14:00

Bronsmatch 
Fredag 22 november, 19:00

Final 
Lördag 23 november, 15:00

Externa länkar 
 Officiell webbsida för tävlingarna
 CURLIT, statistik

Curling i Europa
2019 i Sverige
Europamästerskapen i curling
Sport i Helsingborg